Hautzig est un patronyme porté notamment par :
 Deborah Hautzig (1956-), auteure de plusieurs livres pour enfants ;
 Esther Hautzig (1930-2009), écrivaine polonaise ;
 Walter Hautzig (1921-2017), pianiste américain.